Елена Воронина:
* Воронина, Елена Владимировна (род. 1990) — украинская фехтовальщица-саблистка.
 Воронина, Елена (род. 1982) — российская футболистка.
 Воронина, Елена (род. 1989) — российская волейболистка.

Примечания